Real — міжнародна мережа гіпермаркетів.
 «Real» — іспанська галера XVI століття.
 REAL Records — російська звукозаписувальна компанія.

Див. також 
 Реал